ZERO, perché la versiones ufficiale sull’11/9 è un falso  es un libro italiano acerca de los  Atentados del 11 de septiembre de 2001

Descripción 
Los atentados de 11 de septiembre de 2001 tiene varios puntos no claros en su versión oficial y han surgido varios grupos a nivel mundial que discuten la veracidad de ésta.Uno de ellos hizo este documental.

Documental anexo 
Este grupo ( que hizo el libro) ha financiado y dirigido un documental anexo y con un nombre similar : ZERO-Inchiesta sull’11 settembre . 
 Título original: ZERO, perché la versiones ufficiale sull’11/9 è un falso
 Nacionalidad: Italia
 Director: Franco Fracassi y Francesco Trento
 Año: 2008
 596 mbs 104 minutos 624x352

Participantes 
El principal animador de esta doble iniciativa es Giulietto Chiesa, periodista y eurodiputado adscrito al grupo socialista. En el libro participan Gore Vidal, Franco Cardini, Marina Montesano, Gianni Vattimo, Lidia Ravera, Andreas von Bülow, Steven E. Jones, Claudio Fracassi, Jürgen Elsässer, Webster Griffin Tarpley, Thierry Meyssan, Enzo Modugno, David Ray Griffin, Barrie Zwicker y Michel Chossudovsky.

El documental es dirigido Franco Fracassi y Francesco Trento. La primera exposición pública fue en la sede del Parlamento Europeo el 26 de febrero de 2009. En él participan, como conductores de la narración, el Premio Nobel de Literatura Dario Fo, la actriz Lella Costa y el actor y músico Moni Ovadia.

Véase también 
 Loose Change
 Zerobubbole
 La CIA y el 11-S
 The New Pearl Harbor

Referencias 
Notas

Bibliografía
 Chiesa Giulietto Zero. Perché la versione ufficiale sull'11/9 è un falso Vignoli R. Piemme 2007 ISBN 88-384-6838-9 ISBN 9788838468384

Teorías conspiratorias sobre el 11-S
Películas documentales